Die Liste der exklusiven Inhalte auf Star (Disney+) im deutschsprachigen Raum listet die Inhalte von Star auf, deren Erstveröffentlichung im deutschsprachigen Raum durch Star via Disney+ erfolgt, und als Star Original bzw. Star Exklusiv beworben und angeboten werden. Die aufgelisteten Produktionen werden/wurden nicht direkt für Star produziert und stammen ursprünglich größtenteils von den Streamingdiensten (wie Hulu, Star+, ESPN+ und FX on Hulu) und TV-Sendern (wie ABC, Freeform, FX, ESPN und National Geographic) der Walt Disney Company.

Die von Star eigenproduzierten Inhalte, auch bekannt als Star Original, sind hier gelistet: Liste der Original-Produktionen von Star (Disney+).

Laufende Serien

Drama

Comedy

Animation

Animation für Erwachsene

Nicht englischsprachige Produktionen

Indonesisch

Portugiesisch

Spanisch

Dokumentation

Reality

Abgeschlossene Serien

Drama

Comedy

Animation

Animation für Erwachsene

Nicht englischsprachige Produktionen

Indonesisch

Japanisch

Koreanisch

Mandarin

Spanisch

Dokumentation

Variety

Filme

Langfilme

Dokumentationen

Specials

Weblinks 
 Website von Star via Disney+

Einzelnachweise 

!
!